L'aquila e il falco (The Eagle and the Hawk) – film del 1933 diretto da Stuart Walker.
L'aquila e il falco (The Eagle and the Hawk) – film western del 1950 diretto da Lewis R. Foster.